

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Ansel Adams Wilderness – area naturale della California
 Monte Ansel Adams – montagna della California
 Ansel Township – township del Minnesota

Onomastica 
 Ansel – nome proprio di persona maschile

Persone 
 Dominique Ansel – pasticcere francese naturalizzato statunitense
 Julius Ansel – politico statunitense
 Martin Frederick Ansel – politico statunitense
 Ruth Ansel – grafico statunitense

Pagine correlate 
 Hansel